Esistono più comuni francesi con questo nome

Grandcourt – Senna Marittima
Grandcourt – Somme